autarkia (filozofia)
 autarkia (ekonomia)